Седемнадесетото (XVII) хилядолетие пр.н.е. обхваща периода от началото на 17 000 г. пр.н.е. до края на 16 001 г. пр.н.е.

Събития 
 Граветинска култура в Европа
 Пещерата Ласко̀ в югозападна Франция

Хилядолетия